Canseco es una banda mexicana de rock alternativo originaria de Tijuana, Baja California, México. actualmente radican en Ciudad de México

Historia 

En 2004, Canseco grabó 2 EP, con los que se lanzaron a su primera gira nacional independiente por toda la República Mexicana en el verano del 2005.

Después de darse a conocer en la escena independiente mediante esa gira y esos dos EP la banda salió en el compilado del 2005 "Nuevos Tiempos, Viejos Amigos", en el cual aparecieron "Tú estás más" y "No olvides, yo nunca olvidé", junto a algunas de las bandas más importantes de la escena independiente de ese tiempo. 

En 2006, Canseco graba su primer disco titulado "El Tiempo y la Ciudad", el cual fue grabado en Eudora, Kansas, Estados Unidos, en el ahora extinto Black Lodge Recording. Producido por Robb MacLean de Limbeck y mezclado por Ed Rose (Motion City Soundtrack, Get Up Kids, Reggie and the Full Effect), 12 canciones conforman el disco. Con influencias desde el pop, country, indie rock hasta el punk, y está lleno de melodías, guitarras acústicas e historias románticas.

"El Tiempo y la Ciudad" fue lanzado en 2007 por Class Music, y la banda giró dos años para promocionarlo. Esto incluyó presentaciones importantes como el Vive Latino 2007, South by Southwest 2007 en Austin, Texas; además fueron teloneros de Nada Surf en la Ciudad de México así como de la gira mexicana de la banda inglesa Keane en el 2007. También participaron en la gira "Rock al Campus" en 2008, la gira de universidades y escuelas más grande en la historia de rock en Iberoamérica, tocando a través de 17 ciudades de México, más de 60 shows en un periodo de 4 meses, junto a las bandas Thermo, Finde y Tolidos.

En 2009, Canseco se retira de los escenarios para que sus miembros se enfoquen en otros proyectos como Casa Ideal y Bye Sami, entre otros. 

En 2013, Canseco regresa y lanza El Nómada EP el cual incluye 4 temas; producido y editado por ellos mismos.

Integrantes

Formación Actual 

 Eugenio Dodero Voz y Guitarra (2003-Presente)
 Héctor M. Fematt Guitarra (2003-Presente)
 Antonio Niram Batería (2013-Presente)
 Rafa Fernández Bajo (2013-Presente)

Ex-Integrantes 

 Tomás Castrejón Bajo (2003-2009)
 Julio Selva Batería y Coros (2003-2007)
 Javier Rodríguez Batería (2007-2009)
 Omar Amaya Teclados (2009-2013)

Discografía

LP 
 El Tiempo y La Ciudad (2007)

EP 
 El Nómada (2013)
 No Se Te Olvide Jamás Lo Que Yo Te Dije (Demo blanco) (2005)
 Canseco (Demo rojo) (2004)

Sencillos 

 Sentado Aquí (2015)
 Me Salvaré (2016)

Compilaciones 
 Nuevos Tiempos, Viejos Amigos (2005)
 Tributo al más grande (2007)
 Histórico Rock (2008)
 Prueba Esto Vol. 3 (2013)
 Cometa Banda Sonora De La Película (2017)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial
 Tienda Oficial
 Twitter Oficial
 Facebook Oficial
 Myspace Oficial
 Youtube Oficial
 18 de septiembre de 2007, Porvenir
 5 de mayo de 2007, El Universal

Grupos de música de México
Grupos de rock de México
Grupos de rock de Baja California
Grupos de rock alternativo de México
Grupos de indie rock de México
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música formados en 2004